Die Red Bull X-Alps ist ein internationaler Wettkampf für Gleitschirmteams im Biwakfliegen, der seit 2003 im Zweijahresrhythmus ausgetragen wird. Er gilt als der härteste Gleitschirm-Wettkampf der Welt und als eines der härtesten Adventure-Races der Welt, da er über mehrere Tage – mit lediglich den nötigsten Pausen und Erholungsphasen – ausgetragen wird. Der Wettbewerb hat den Status einer inoffiziellen Weltmeisterschaft.

Über die Austragung 2005 wurde der Dokumentarfilm „The Red Bull X-Alps 2005“ gedreht, welcher 2006 am 18. Internationalen Berg & Abenteuer Filmfestival Graz teilnahm. Seitdem wurde über jeden Bewerb Dokumentationen veröffentlicht und mit diversen Preisen ausgezeichnet.

Urheber des Wettbewerbes war Hannes Arch. Er wurde durch den Dokumentarfilm Glücklicher Ikarus inspiriert, in dem Toni Bender den Alpenhauptkamm von Brauneck bei Bad Tölz nach Bassano del Grappa überquert.

Der Wettkampf 
{
	"type": "FeatureCollection",
	"features": [
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#ea5545"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.60577400000000, 47.475153],
					[7.229023000000000, 46.096025],
					[7.442746804587263, 43.76555983810666],
					[7.451198000000000, 43.756076]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#f46a9b"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.605774, 47.475153],
					[10.986300, 47.42122],
					[6.8643250, 45.832544],
					[7.4427460, 43.765559],
					[7.4511980, 43.756076]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#ef9b20"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.60577400, 47.475153],
					[11.85138900, 46.434444],
					[8.005286822, 46.577607529],
					[7.442746000, 43.765559],
					[7.451198000, 43.756076]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#edbf33"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.04840, 47.79885],
					[13.11091, 47.80413],
					[12.92210, 47.55450],
					[12.69528, 47.07500],
					[11.85000, 46.434444],
					[7.658320, 45.97651],
					[6.867674, 45.830359],
					[7.442746, 43.765559],
					[7.434000, 43.74450]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#ede15b"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.04840, 47.79885],
					[13.11091, 47.80413],
					[13.62078, 47.47107],
					[12.69528, 47.07500],
					[12.29833, 46.61861],
					[9.958730, 46.37820],
					[7.658320, 45.97651],
					[6.867674, 45.830359],
					[7.442746, 43.765559],
					[7.434000, 43.74450]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#bdcf32"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.04840, 47.79885],
					[13.11091, 47.80413],
					[13.62078, 47.47107],
					[12.29569, 47.27967],
					[10.98526, 47.42110],
					[10.59125, 46.52598],
					[7.822110, 46.702542],
					[7.658320, 45.97651],
					[6.864270, 45.83249],
					[5.887900, 45.30679],
					[7.410820, 43.75594],
					[7.434000, 43.74450]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#87bc45"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.04840, 47.79885],
					[13.11091, 47.80413],
					[13.62078, 47.47107],
					[12.29569, 47.27967],
					[10.98526, 47.42110],
					[10.59125, 46.52598],
					[7.822110, 46.702542],
					[7.658320, 45.97651],
					[6.864270, 45.83249],
					[5.887900, 45.30679],
					[7.410820, 43.75594],
					[7.434000, 43.74450]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#27aeef"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.048400, 47.79885],
					[13.110910, 47.80413],
					[13.631333, 46.438500],
					[12.333185, 47.781734],
					[10.879767, 47.401283],
					[10.864702, 45.772553],
					[7.6583200, 45.97651],
					[7.4108200, 43.75594],
					[7.4340000, 43.74450]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#b33dc6"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.047720, 47.798873],
					[13.110690, 47.804398],
					[13.318581, 47.274628],
					[12.332770, 47.784362],
					[11.954900, 46.737598],
					[10.879767, 47.401283],
					[ 9.851879, 46.815225],
					[ 8.424457, 46.770918],
					[ 8.005393, 46.577621],
					[ 6.867674, 45.830359],
					[ 5.887857, 45.306816],
					[ 7.090381, 44.667312],
					[ 6.422229, 44.120985],
					[ 7.410751, 43.755956],
					[ 7.454787, 43.758750]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#8a2591"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[13.047720, 47.798873],
					[13.110690, 47.804398],
					[13.318581, 47.274628],
					[12.371147, 47.426461],
					[12.457437, 47.767503],
					[10.879767, 47.40128310],
					[ 9.343238, 47.249365],
					[ 8.136880, 46.40940],
					[ 6.731626, 46.352357],
					[ 6.867674, 45.830359],
					[ 9.958730, 46.378200],
					[11.954900, 46.737598],
					[12.737518, 47.328744],
					[12.801692, 47.325293]
				]
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"properties": {
				"stroke": "#000000"
			},
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[12.390899, 47.446654],
					[12.371147, 47.426461],
					[13.303494, 47.331859],
					[12.457437, 47.767503],
					[10.879854, 47.399948],
					[10.118800, 46.844200],
					[ 8.136880, 46.409400],
					[ 7.654066, 46.59331],
					[ 7.651374, 46.64505],
					[ 6.865000, 45.83277],
					[ 6.883831, 45.68047],
					[ 7.867056, 45.93683],
					[10.876155, 46.17536],
					[12.315200, 46.630400],
					[12.356500, 46.696944],
					[12.737518, 47.328744],
					[12.800403, 47.326821]
				]
			}
		}
	]
}

Das Ziel des Wettkampfes ist, von Salzburg aus den Alpenbogen zu durchqueren. Hierbei müssen verschiedene Wendepunkte passiert werden. Die genaue Streckenführung variiert durch diese Wendepunkte, die von Ausgabe zu Ausgabe geändert werden. Die einzigen erlaubten Fortbewegungsmittel sind der Flug mit dem Gleitschirm und die Fortbewegung zu Fuß, wobei auch Nordic-Walking-Stöcke zugelassen sind. Jede Benutzung von Bergbahnen, Autos, Tunneln oder anderen Hilfsmitteln ist nicht erlaubt.

Die Dauer ist in der aktuellen Ausgabe auf zwölf Tage beschränkt. Bei vorherigen Austragungen gab es hier abweichende Regelungen. Für die Piloten, die das Ziel nicht erreicht haben, wird die fehlende Distanz zum Ziel gewertet.

Aus Sicherheitsgründen muss eine Ruhepause zwischen 22:30 Uhr und 5:00 Uhr eingehalten werden, in der sie sich nicht weiter als 250 m von ihrer Ruheposition weg bewegen dürfen. Jeder Teilnehmer verfügt über einen Nightpass, mit dem der Teilnehmer einmalig von der Pflicht zur nächtlichen Ruhepause ausgenommen wird. Die Inanspruchnahme des Nightpass muss bis 12 Uhr mittags des fraglichen Tages angemeldet werden.

In der Woche vor dem eigentlichen Bewerb wird der sogenannte Prolog veranstaltet. Dieser ist ein Probe-Bewerb in kleinerem Rahmen und kann in wenigen Stunden absolviert werden. Die drei schnellsten des Bewerbes erhalten einen zweiten Nightpass für den Hauptbewerb. Außerdem muss die Ruhepause am zweiten Bewerbs-Tag um die Zeitdifferenz zum Sieger erweitert werden.

Ausrüstung 
Folgende Ausrüstungsgegenstände müssen die Athleten zu jedem Zeitpunkt mit sich tragen:
 Gleitschirm (mit Zertifizierung lt. EN 926-2, 926-1 oder LTF 91/09)
 Gurtzeug (mit Zertifizierung lt. EN 1651 mit Protektor lt. LTF 91/09)
 Rettungsfallschirm (mit Zertifizierung lt. EN 12491 oder LTF 91/09)
 Flughelm (dieser muss der EN-966-Norm entsprechen)
 zwei Signalraketen
 Smartphone
 primärer und sekundärer GNSS-Logger
 Satellitengestützte Notfunkbake (SPOT oder inReach)

Weiters müssen folgende Ausrüstungsgegenstände situationsbedingt mitgeführt werden:
 Klettergurtzeug mit Klettersteigset (ebenfalls EN-Zertifiziert)
 LVS-Gerät, Lawinenschaufel und Lawinensonde

Das Team 
Ein Team besteht aus dem Piloten und einem Assistenten (2013 waren zwei Assistenten zugelassen). Der Assistent darf den Piloten mit Informationen, Nahrung und Ausrüstung versorgen. Die meisten Athleten werden noch von weiteren Personen betreut, um die Aufgaben des Supporters besser zu verteilen, allerdings gilt nur der offizielle Assistent als Bindeglied zur Rennleitung.

Durchführung 
Dank der GNSS-Technologie kann der ganze Wettkampf über das Live-Tracking rund um die Uhr im Internet mitverfolgt werden. Über den Datenlogger und GSM-Handys wird der aktuelle Standort laufend an die Rennleitung übermittelt und auf der offiziellen Website sichtbar gemacht.

Zusätzlich dazu müssen die Piloten eine Kamera mitführen. Mit dem aufgenommenen Bild und Video-Material führen die Supporter das Online-Tagebuch der Piloten nach.

Red Bull X-Alps 2003 
Der Red Bull X-Alps Wettbewerb 2003 war der erste X-Alps Gleitschirm-Wettbewerb im Biwakfliegen.

Streckenführung 

Bei der ersten Austragung 2003 verlief die Strecke, wie auch in den Folgejahren, vom Dachstein-Gletscher in Österreich bis nach Monaco. Die Strecke wurde lediglich durch zwei Wendepunkte vorgegeben:

Ergebnisse 
Von den 19 Teilnehmern, die am  auf dem Dachstein starteten, erreichten lediglich drei Piloten das Ziel in Monaco.

Die Siegerehrung wurde von Fürst Albert II. – damals noch in seiner Rolle als Prinz – persönlich vorgenommen. Er verlieh den drei Teams, die das Ziel erreichten, die olympischen Medaillen von Monaco.

Red Bull X-Alps 2005 
Der Red Bull X-Alps Wettbewerb 2005 war der zweite X-Alps-Gleitschirm-Wettbewerb im Biwakfliegen und der erste, an dem auch ein Frauen-Team teilnahm. Der Start des Wettkampfes war zwischen dem 1. und 3. August 2005, abhängig vom Wetter, geplant.

Streckenführung 

Die Wendebojen für die Austragung 2005 wurden gegenüber dem Wettkampf von 2003 leicht geändert:

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
Bis zum 30. April 2005 konnten sich die Teams für die Austragung 2005 anmelden. Neben dem Titelverteidiger Kaspar Henny waren 16 weitere Piloten aus insgesamt 13 Ländern mit ihren Teams gemeldet. Erstmals waren mit Kari Castle und Niki Hamilton auch zwei Frauen am Start, letztere in einem reinen Frauen-Team.

Bei dieser Austragung erreichten insgesamt vier Teams das Ziel in Monaco, während drei Teams aus Gesundheitsgründen das Rennen abbrechen mussten. Alle anderen Teams legten zwischen 25 und 88 Prozent der Distanz zurück.

Red Bull X-Alps 2007 
Der Red Bull X-Alps Wettbewerb 2007 war der dritte X-Alps-Wettkampf und wurde am 23. Juli 2007 um 9:30 gestartet.

Streckenführung 

Die Strecke führte, wie in den Vorjahren, vom Dachstein in Österreich nach Monaco. Als Wendebojen waren in diesem Jahr vorgegeben:

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
2007 erreichten insgesamt 5 Teams das Ziel in Monaco. 12 der 30 Teams mussten unterwegs aufgeben. Schnellster nach Zeit war Martin Müller; er musste jedoch auf dem Mt. Gros eine Zeitstrafe von 36 Stunden absitzen wegen einer Verletzung des Luftraumes vom Flugplatz Sion. Müller wurde am Mt. Gros durch Alex Hofer sowie Toma Coconea überholt und dadurch nur Dritter.

Der Sieger Alex Hofer legte insgesamt 900 km (61 % der Distanz) in der Luft und 588 km (39 %) zu Fuß zurück. Im Gegensatz dazu flog der Zweitplatzierte Coconea lediglich 24 % der Distanz und lief die restlichen 76 % (1021 km).

Red Bull X-Alps 2009 

Mit dem Red Bull X-Alps Wettbewerb 2009 wurde ab dem 19. Juli 2009 der vierte X-Alps-Wettkampf durchgeführt. Der Start erfolgte um 11:30 Uhr am Mozartplatz in Salzburg.

Streckenführung 

Die Strecke führte, nicht wie in den Vorjahren, vom Dachstein, sondern von Salzburg in Österreich nach Monaco. Als Wendepunkte wurden 2009 vorgegeben:

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
2009 erreichten nur zwei Teams das Ziel in Monaco. 12 Teams mussten vorzeitig aufgeben, wurden disqualifiziert oder als Letzter aus dem Rennen genommen. Schnellster Athlet war Chrigel Maurer, der als erster Teilnehmer überhaupt Monaco fliegend erreichte (er landete am Strand von Roquebrune und lief dann zum letzten Wendepunkt auf dem Mont Gros, von wo aus er dann ins Ziel flog). Etwa einen Tag später erreichte als einziger weiterer Teilnehmer der Vorjahressieger Alex Hofer ebenfalls fliegend Monaco. Der Sieger Chrigel Maurer legte 72 % (999 km) der Strecke (1379 km) in der Luft zurück, die restlichen 28 % (380 km) der Strecke lief er. Maurer überwand während des Rennens zu Fuß  Höhenmeter.

Red Bull X-Alps 2011 
Der Red Bull X-Alps Wettbewerb 2011 startete am 17. Juli 2011 erneut in Salzburg. Wie 2009 wurde wieder am Mozartplatz gestartet.

Streckenführung 
Als Wendepunkte waren 2011 vorgegeben:

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
Das Rennkomitee hat für das Rennen 2011 30 Athleten ausgewählt. Am 23. November 2010 wurden zwei weitere Teilnehmer nachnominiert. Zwei Monate vor dem Rennstart mussten Lloyd Pennicuik (AUS) und Ramon Morillas (ESP) ihre Teilnahme wegen gesundheitlicher Probleme bzw. einer Verletzung absagen. Dadurch schaffte es Oriol Fernandez (ESP) von der Warteliste in den Kreis der Teilnehmer. Alex Hofer (SUI2) musste seinen Start ebenfalls verletzungsbedingt absagen.

Der Titelverteidiger Chrigel Maurer erreichte als Erster nach 11 Tagen, 4 h und 52 min das Ziel fliegend um 16:22 Uhr. Auf der 864 km langen Wettkampfstrecke legte er effektiv 1807 km zurück, davon 1321 km fliegend und 486 km zu Fuß.

Red Bull X-Alps 2013 
Das Rennen wurde am 7. Juli 2013 in Salzburg am Mozartplatz gestartet.

Streckenführung

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
31 Athleten wurden als Teilnehmer für Red Bull X-Alps 2013 ausgewählt.

Berichterstattung
Der österreichische Sender ServusTV berichtete jeden Abend während ca. 30 Minuten über das aktuelle Geschehen und die Zwischenstände. Am Ende der Sendung gab es jeweils ein Wetter-Update für den nächsten Tag, bei welchem vor allem die Thermik im Vordergrund stand. Moderiert wurde das Update von Christian Brugger und Helmut Eichholzer als Experte.

Red Bull X-Alps 2015 
Die 7. Auflage des Rennens begann am 5. Juli 2015. Am 2. Juli wurde erstmals ein Prolog in Fuschl ausgetragen. Im Gegensatz zur letzten Austragung erfolgte keine Berichterstattung auf ServusTV.

Streckenführung 
Die Strecke wurde am 19. März 2015 offiziell vorgestellt. Im Gegensatz zu den vorherigen Bewerben mussten die Wendepunkte nicht nur umflogen werden: An jedem Wendepunkt musste eine Tafel unterschrieben werden, wodurch immer eine Zwischenlandung notwendig war.

Am 2. Juli – drei Tage vor dem Start des Hauptbewerbes – wurde erstmals ein Prolog veranstaltet. Die Regeln entsprechen dabei denen des Hauptbewerbes, allerdings ist die Streckenführung im Bereich Fuschl am See lokal gehalten, so dass die gesamte Strecke in wenigen Stunden absolviert werden konnte. Die schnellsten drei Teilnehmer erhielten für den Hauptbewerb einen Fünf-Minuten-Vorsprung am Start und einen zweiten Nightpass.

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 

Am 29. Oktober 2014 wurden die ersten 31 Athleten für das Rennen bekanntgegeben. Das Feld wurde am 8. Januar 2015 um zwei Wildcard Athleten erweitert.

Red Bull X-Alps 2017 
Die achte Auflage des Rennens startete am 2. Juli 2017 am Mozartplatz in Salzburg, Österreich. Wie bereits bei der vorherigen Austragung wurde wieder ein Prolog durchgeführt. Das Eintagesrennen findet in Fuschl am See in der Salzburgerland Region statt. Die drei bestplatzierten Athleten des Prologes erhielten jeweils einen zweiten Nightpass für den Hauptbewerb. Außerdem wurde die verpflichtende Nachtruhe am zweiten Bewerbtag um die Zeitdifferenz zum Prolog-Gewinner verlängert. Chrigel Maurer konnte krankheitsbedingt nicht am Prolog teilnehmen. Entsprechend durfte er am zweiten Bewerbstag erst um 7:31:21 (eine Stunde nach dem Letztplatzierten des Prologes) starten.

Streckenführung 
Die 1138 km lange Strecke wurde am 29. März bekanntgegeben:

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
Athleten konnten sich vom 1. Juli bis zum 31. August 2016 für die Teilnahme bewerben. Aus allen Bewerbungen wurden 30 Athleten ausgewählt und am 2. November 2016 bekanntgegeben. Am 4. Januar 2017 wurde das Teilnehmerfeld durch zwei Wildcard-Athleten erweitert.Lediglich zwei Athleten erreichten den letzten Wendepunkt, an dem die Zeitnehmung gestoppt wurde, wobei Paul Guschlbauer weniger, als 3 km entfernt war. Er durfte aber aufgrund eines NOTAM zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht direkt am Wendepunkt landen.

Red Bull X-Alps 2019 
Die neunte Auflage des Rennens startete am 16. Juni 2019. Wie bereits bei der vorherigen Austragung wurde wieder ein Prolog durchgeführt.

Streckenführung 
Die  km lange Strecke wurde am 12. März bekanntgegeben:

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
Athleten konnten sich vom 1. Juli bis zum 31. August 2018 für die Teilnahme bewerben. Aus allen Bewerbungen wurden 32 Athleten ausgewählt und am 16. Oktober 2018 bekanntgegeben.

Red Bull X-Alps 2021 
Die zehnte Auflage des Rennens wurde am , um 11:30 Uhr, am Mozartplatz in Salzburg gestartet und am  zur selben Uhrzeit beendet. Die Teilnehmer hatten somit genau 12 Tage Zeit, um das Ziel zu erreichen. Der Prolog wurde zuvor, am , in Wagrain-Kleinarl ausgetragen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden Reisebeschränkungen musste der Bewerb als Spitzensport-Event anerkannt werden. Das wurde dadurch erschwert, dass Biwakfliegen nicht unter die Aufsicht der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) fällt. Wegen dieser Schwierigkeiten musste das Rennkomitee mehrere alternative Szenarien entwickeln:
 Hätte die Spitzensport Akkreditierung nicht bis zum  ausgestellt werden können, hätte der Start des Rennens um einen Monat verschoben werden können. Dieser Plan wurde zeitnah verworfen, nachdem einige Teams ankündigten, in diesem Fall nicht teilnehmen zu können.
 Hätte es bis zum  keine Klarheit bezüglich Reisebestimmungen und Grenzübertritten geben, oder wenn der Bewerb die Akkreditierung bis dahin noch immer nicht erhalten hätte, stand auch eine Verschiebung um ein ganzes Jahr im Raum.

Am  wurde bekanntgegeben, dass die Spitzensport Akkreditierung in Österreich erfolgte. Durch die Unterstützung des Deutschen Hängegleiterverband (DHV) bzw. des Schweizerischen Hängegleiter-Verband (SHV) konnte diese auch in Deutschland und der Schweiz erreicht werden.

Streckenführung 
Die 1238 km lange Strecke wurde am  bei einer Presseveranstaltung im Hangar 7 bekanntgegeben. Die Strecke verläuft erstmals nicht nach Monaco, sondern bis zum Mont Blanc und wieder zurück. Ziel ist ein Lande-Floß auf dem Zeller See in Zell am See.

Im Gegensatz zu allen vorherigen Ausgaben wird nicht mehr die Ankunft am letzten Wendepunkt als Zielzeit gewertet, sondern die Ankunft am eigentlichen Ziel.

Teilnehmende Teams und Ergebnisse 
Athleten konnten sich vom  bis zum  dafür bewerben. Die 33 Teilnehmer wurden am  bekanntgegeben.

Red Bull X-Alps 2023 
Die Anmeldung für die elfte Ausgabe des Rennens, die im Sommer 2023 stattfinden wird, war zwischen 1. Juli und  möglich.

Wie bei allen Ausgaben seit 2015 wird es wieder einen Prolog geben, der für den  angesetzt ist. Drei Tage später – am  – startet der Hauptbewerb.

Christoph Weber (AUT) trat nach zehn Rennen von seinem Posten als Rennleiter zurück. Für diese Austragung übernimmt Ferdinand Vogel (GER) die Aufgabe. Vogel agierte bei dem Rennen 2017 als Supporter von Pál Takáts (HUN).

Streckenführung 
Die 1223 km lange Strecke wurde am  bekanntgegeben. Erstmals wird in Kitzbühel gestartet, wie bei der letzten Ausgabe befindet sich das Ziel in Zell am See.

Teilnehmende Teams 
Die Teilnehmerliste wurde zwischen 10. und  bekanntgegeben.

2023 qualifizierten sich zum ersten Mal fünf Frauen. Außerdem werden mit Laurie Genovese (FRA) und Kinga Masztalerz (NZL) erstmals Frauen ein zweites Mal antreten.

Bestenliste

Athleten

Nationen

Kritik 
Der Bewerb wird vom privaten Veranstalter ZOOOM Productions GmbH organisiert und unterliegt nicht der Aufsicht eines Sportverbandes. In Folge dessen erfolgt die Auswahl der Teilnehmer und Wendepunkte durch das Organisationskomitee und wird von Sponsoren und Marketing-Aspekten beeinflusst.

Bemerkungen 
 Bisher wurde der Wettkampf nur von Schweizern gewonnen: Kaspar Henny (2003), Alex Hofer (2005, 2007) und Chrigel Maurer (2009–2021)
 Toma Coconea (ROU) startete bei allen zehn Austragungen, Tom de Dorlodot (BEL) acht Mal und Chrigel Maurer (SUI) sieben Mal; Coconea ist auch 2023 qualifiziert
 Insgesamt 145 Athleten aus 40 Ländern starteten bisher, davon acht Frauen (Stand nach dem Rennen 2021)
 36 Athleten erreichten zumindest einmal das Ziel
 Chrigel Maurer (SUI, 2009–2021), Alex Hofer (SUI, 2005–2009), Kaspar Henny (SUI, 2003–2005) und Benoît Outters (FRA, 2017–2021) sind die einzigen Athleten, die mehrmals angetreten sind und jedes Mal das Ziel erreichten
 Paul Guschlbauer (AUT) fehlten 2011 neun km und 2017 lediglich fünf km
 Kaoru Ogisawa (JPN) ist der bisher älteste Teilnehmer – bei seiner sechsten Teilnahme (2021), war er 61 Jahre alt
 Thomas Friedrich (AUT) ist der bisher jüngste Teilnehmer – bei seiner bisher ersten Teilnahme 2021, war er 20 Jahre alt
 Kinga Masztalerz (NZL, 2019–2023), Laurie Genovese (FRA, 2021 und 2023) und Yael Margelisch (SUI, 2021 und 2023) sind die bisher einzigen weiblichen Teilnehmerin, die sich mehrfach qualifizierten; Masztalerz und Margelisch mussten von ihren jeweils zweiten Teilnahmen aufgrund von Trainingsverletzungen zurücktreten
 Neben den X-Alps ist X-Pyr der nächst bekannteste Biwakflug-Bewerb; dabei müssen die Pyrenäen vom Atlantik zum Mittelmeer gequert werden; der Bewerb wird seit 2012 jeweils im Jahr zwischen den X-Alps ausgetragen
 Seit der ersten Austragung der X-Alps hat sich die Sparte der gewichtsoptimierten Gleitschirme und Gurtzeuge zu einem regelrechten Trend entwickelt: fast alle Hersteller führen inzwischen neben ihren regulären Produkten leichtgewichtige Varianten, welche Abstriche bei Komfort oder Langlebigkeit zugunsten des geringeren Gewichts machen; Ausrüstungen bei der ersten Ausgabe wog ca. 16 kg während eine aktuelle Ausrüstung unter sechs kg bleibt
 Red Bull ließ den Begriff „X-Alps“ in Österreich als Wortmarke schützen; der Antrag wurde am  angenommen; ähnliche Maßnahmen sind auch für weitere Alpenländer geplant

Literatur

Weblinks 
 Homepage des Red Bull X-Alps Wettbewerbes
 Stefan Bocks: Erlebnisbericht über die Teilnahme an den X-Alps 2003

Einzelnachweise 

Sport (Red Bull)
X-Alps